Acanthostracion är ett släkte av fiskar. Acanthostracion ingår i familjen koffertfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koffertfiskar
Acanthostracion